Karelly ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Karelly (* 1992), österreichischer Skirennläufer
 Silvia Karelly (* 1977), österreichische Politikerin (ÖVP)